Алесса́ндро Флоре́нци (; ) — итальянский футболист, крайний защитник клуба «Милан» и национальной сборной Италии. Чемпион Европы 2020 года.

Карьера 
Алессандро — воспитанник команды «Рома». Он дебютировал в чемпионате Италии 22 мая 2011 года в матче с «Сампдорией», заменив легенду своего клуба Франческо Тотти. Летом 2011 года 20-летний игрок перебрался на правах аренды в «Кротоне» из второй лиги. За эту команду он дебютировал 27 августа в матче против «Ливорно». 22 июня 2012 года «Кротоне» выкупил половину прав на него за €250 000. Но 6 июля «Рома» выкупила эти права обратно за €1 250 000.

2 сентября 2012 года в матче с «Интернационале» Алессандро забил свой первый гол за «Рому». Следующие два своих гола он забил в матчах против «Болоньи». 16 сентября 2015 года в матче группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2015/16 против испанской «Барселоны» забил гол в первом тайме по невероятной траектории, приблизительно с  по диагонали. Его гол позволил удержать ничью в матче. Этот гол вошёл в тройку номинантов на премию Ференца Пушкаша в 2015 году. 26 октября 2016 года Алессандро во время матча с «Сассуоло» получил травму передней крестообразной связки, из-за которой игроку пришлось пропустить весь оставшийся сезон 2016/17. Лишь 16 сентября 2017 года во время матча с «Вероной», Флоренци вновь смог вернуться на поле. В сезоне 2019/20 Алессандро после ухода из клуба ветерана Даниэле Де Росси стал капитаном «джалоросси», однако в то же время при тренере Паулу Фонсеке перестал считаться игроком основы в родном клубе.

30 января 2020 года Алессандро перебрался в аренду со сроком на полгода в испанскую «Валенсию». 11 сентября 2020 стало известно, что французский «ПСЖ» арендовал Флоренци у «Ромы» с правом выкупа — арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года, парижский клуб заплатит за год аренды Флоренци 500 тысяч евро и сможет, при желании, выкупить контракт Флоренци за 9 млн. в той же валюте.

20 августа 2021 года Флоренци на правах годичной аренды перебрался в «Милан». «Милан» заплатил за аренду 1 млн. евро и получил право выкупить контракт футболиста за 4.5 млн. евро.

Карьера в сборной 
За молодёжную сборную Италии Алессандро дебютировал 6 сентября 2011 года в матче против молодёжной сборной Венгрии. Ровно месяц спустя он забил свой первый гол за «молодёжку», поразив ворота молодёжной сборной Лихтенштейна. 14 ноября 2012 года Алессандро дебютировал за сборную Италии в товарищеском матче против сборной Франции.

Провёл 6 матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 2016 года, забил мяч в ворота сборной Норвегии. Был включён в состав сборной Италии на финальный турнир чемпионата Европы 2016 года во Франции.

Достижения

Командные 
«Пари-Сен Жермен»
 Обладатель Кубка Франции: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Франции: 2020

«Милан»
 Чемпион Италии: 2021/22

Сборная Италии
 Чемпион Европы: 2020

Статистика выступлений

Клубная статистика

В сборной 

Итого: 49 матчей / 2 гола; 24 побед, 15 ничьих, 10 поражений.

Государственные награды 
  Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (16 июля 2021) — в знак признания спортивных ценностей и национального духа, которые вдохновили итальянскую команду на победу на чемпионате Европы по футболу 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Ромы»

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»